A Peasant Girl's Revenge – film del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Peasant Girl's Revenge – film del 1912 diretto da Warwick Buckland